

Geografia

Svizzera 
 Mustér – nome romancio di Disentis (ufficialmente Disentis/Mustér), comune nella regione Surselva (Canton Grigioni)

Persone 
 Brad Muster (1965) – giocatore di football americano statunitense
 Michael Muster (1946) – politico e avvocato tedesco
 Peter Muster (1952) – ex velocista svizzero
 Thomas Muster (1967) – tennista austriaco

Altro 
 Battaglia di Muster Green – episodio della prima guerra civile inglese nel 1642
 Stazione di Disentis/Mustér – stazione sulle linee Reichenau-Disentis e Disentis-Briga, Svizzera

Altri progetti